Kroatisch Nationaal Theater (Zagreb) - een theater in Zagreb
Kroatisch Nationaal Theater (Mostar) - een theater in Mostar
Kroatisch Nationaal Theater (Osijek) - een theater in Osijek
Kroatisch Nationaal Theater (Split) - een theater in Split